Ollainville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Ollainville (Essonne) im Département Essonne
 Ollainville (Vosges) im Département Vosges